Szwajcaria:
 Rüti – miejscowość w gminie Glarus Süd, w kantonie Glarus
 Rüti – gmina w kantonie Zurych, w okręgu Hinwil
 Rüti – szwajcarska nazwa gminy Oberrüti w kantonie Argowia, w okręgu Muri
 Rüti bei Büren – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland
 Rüti bei Lyssach – gmina w kantonie Berno, w okręgu Emmental
 Rüti bei Riggisberg – miejscowość w gminie Riggisberg, w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Inne:
 Rüti – klasztor

Zobacz też:
 Rüthi
 Rütti
 Ruti
 St. Antönien Rüti